Вильякаррильо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вильяс. Занимает площадь 239 км². Население — 11 278 человек (на 2010 год). Расстояние — 89 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Información y Fotos de Villacarrillo
 [miarroba.com/foros/ver.php?foroid=372624 Foro de Villacarrillo]
 Adoración nocturna de Villacarrillo (Corpus Christi) 

Города Хаэна
Муниципалитеты Хаэна